Het schermen met de degen vrouwen op de Olympische Zomerspelen 2020 vond plaats op zaterdag 24 juli 2016. Regerend olympisch kampioene was Emese Szász uit Hongarije, die niet deelnam. Er werd geschermd in een knock-outsysteem met rechtstreekse uitschakeling. De eerste ronde was een tabel van 64, waarbij 30 schermers een vrijstelling kregen. Vanaf de tweede ronde schermde elke deelneemster. De verliezers van de halve finales streden in een aparte finale voor het brons.

Resultaten

Eindfase

Bovenste helft

Externe links
 Resultaten 

Vrouwen degen individueel